«Клаб Спортиф Бургуэн-Жальё Рагби» () — французский регбийный клуб из города Бургуин-Жалльё, выступающий во второй по силе лиге страны, Про Д2. Команда основана в 1906 году под названием «Клаб Спортиф Бергюсьен». Сейчас регбисты «Бургуэна» выступают на арене «Стад Пьер-Ражон», вмещающей 10 тысяч зрителей. Клуб становился финалистом национального чемпионата и престижного турнира Шалёнж Ив дю Мануа. Также на счету «Бургуэна» победа во втором европейском турнире — Кубке вызова.

Достижения 

Чемпионат Франции
 Финалист: 1997
 Второй дивизион:
 Победитель: 1965, 1971, 1973
Европейский кубок вызова
 Победитель: 1997
 Финалист: 1999, 2009
Шалёнж Ив дю Мануа
 Финалист: 1997, 1998, 2002, 2003
 Чемпионат Франции; группа «Б»
 Победитель: 1984
 Финалист: 1982
 Шалёнж Жан Буэн
 Champions : 1995
 Чемпионат Франции среди дублёров
 Победитель: 1998, 1999
 Финалист: 1997
 Кубок Франц-Решель
 Победитель: 2006, 2007
 Финалист: 1998

Финальные матчи

Чемпионат Франции

Европейский кубок вызова

Шалёнж Ив дю Мануа

Состав 
Сезон 2013/14.

Известные игроки

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Регбийные клубы Франции